Cebotari este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Boris Cebotari (1975-2012), fotbalist moldovean
 Maria Cebotari (1910–1949), cântăreață și actriță română
 Nicolae Cebotari (n. 1948), fotbalist moldovean, secretar general al Federației Moldovenești de Fotbal
 Nicolae Cebotari (fotbalist născut în 1997) (n. 1997), fotbalist moldovean, care joacă pe postul de portar la FC Academia Chișinău în Divizia Națională
 Olga Cebotari (n. 1992), viceprim-ministru pentru reintegrare al Republicii Moldova
 Vladimir Cebotari (n. 1980), jurist și politician moldovean, Ministru al Justiției al Republicii Moldova

Referințe

Nume de familie românești